Ayía Marína kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agía Marína (ort i Grekland, Epirus, Thesprotia), 
 Ayía Marína (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis, lat 38,90, long 22,58), 
 Ayía Marína (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis, lat 38,57, long 22,71), 
 Ayía Marína (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Agía Marína (kommunhuvudort), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Agia Marina (ort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 
 Agía Marína (ort i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 35,41, long 26,91), 
 Agía Marína (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Imathías, 
 Ayía Marína (ort i Grekland, Peloponnesos, Nomós Korinthías), 

Robotskapade Greklandförgreningar